Ostryzja (ukrainisch ; russische Entsprechung Ostriza/Острица) ist der Name einiger Orte in der Ukraine:

 ein Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, Landgemeinde Ostryzja, siehe Ostryzja (Tscherniwzi)
 ein Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, Landgemeinde Mahala, siehe Ostryzja (Tscherniwzi, Mahala)